Filipeni se poate referi la:

 Localități din România
 Filipeni - localitate din județul Bacău, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Filipeni - comună din raionul Leova

Vezi și 
 Epistola lui Pavel către filipeni

Legături externe 
 

Toponime românești